

Persone
 Steno – regista italiano
 Flavia Steno – nome d'arte della scrittrice Amelia Cottini Osta 
 Michele Steno – doge di Venezia

 Niels Stensen – anatomico e naturalista danese (Copenaghen 1638 – Schwerin 1686).

Altro
 Steno – famiglia patrizia veneziana
 Steno – personaggio della mitologia greca, una delle tre Gorgoni
 Steno – prenome maschile
 Steno – cetaceo della famiglia dei delfinidi